Лос Алонсо има више значења:

 Лос Алонсо, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алонсо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику